Kosowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kosowo, un village du powiat de Nakło ;
 Kosowo, un village du powiat de Świecie ;
 Kosowo, un village du powiat de Tuchola.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kosowo, un village du powiat de Gniezno ;
 Kosowo, un village du powiat de Gostyń.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Kosowo, un village.

Voir aussi 
 Kosovo